Алекс Карлин () — американский рок-музыкант и композитор, прославившийся как член известных калифорнийских групп the Rubinoos и Psycotic Pineapple, и также своей соло карьерой. В 2009 он взял рекорд Гиннеса в Радомско, Польша, по самому длинному соло концерту, сыграв 32 часа рок-музыки.

В 1966 в пятом классе начальной школы Крагмонт в Беркли, Калифорния, Алекс и Джон Рубин (Jon Rubin) сформировали The Constipated Orange. В седьмом классе они и новые друзья Томми Дунбар (Tommy Dunbar) и Грег Керанен (Greg 'Curly' Keranen) стали the Rubinoos.

В конце 1970х the Rubinoos заработали международную славу после нескольких топ 40 хитов, в то время как Алекс играл как член Psycotic Pinneaple и сочинял песни для группы c другом, басистом и известным иллюстратором John Seabury, работы которого были показаны в Зале Славы Рок-н-ролла и были номинированы на «Грэмми».

В 1984 песня Little Demon, сочиненная Алексом и друзьями, была спета Адрианом Змедом (Adrian Zmed) в популярном кинофильме «Мальчишник» (в главной роли Том Хэнкс).
В 1990х Алекс был главный гитарист с легендарным Кранфордом Никсом (Cranford Nix).
В то же время Алекс играл в СССР со своей группой Alien Beachhead.
В 2000 Алекс сформировал группу Rüt Höst и переехал в Европу, где играл по больше ста концертов в год на протяжении десяти лет, с группой или соло, почти во всех странах Европы. Членами группы были легендарный джаз-фьюжн ударник Атма Анур (Atma Anur), известный по своей работе с Journey, ударник Peter Ffrench и басист J.R. Clegg.

В 2012 название группы Алекса стало ALEX CARLIN BAND. В данный момент члены Алекс, ударник Денис Матуйзо и басист Андрей Самойлов, брат Петра Самойлова из «Алисы». Они пребывают большинство своего времени в России, путешествуя по всей стране и выступая в каждом регионе и в соседних странах Центральной Азии.

References

External links 
 Psycotic Pineapple Discography at discogs
 ALEX CARLIN BAND News Report

Певцы и певицы США